Magyarságtudomány azaz hungarológia a Magyarországgal, s a magyarsággal kapcsolatos tudományterületekkel foglalkozik
Magyarságtudomány magyarországi folyóirat 1935-1937 és 1942-1943 közt